Donat Szyller (ur. 3 czerwca 1977) – polski dziennikarz i pisarz.

Od maja 2009 do października 2009 szef działu krajowego Dziennika. Wcześniej dziennikarz Trybuny i Polskiej Agencji Prasowej. W Dzienniku od samego początku w 2006 roku jako redaktor portalu dziennik.pl. 

Był związany z tygodnikiem Przekrój. W marcu 2011 roku został zastępcą redaktora naczelnego tego tygodnika. Następnie od sierpnia 2011 pełnił obowiązki redaktora naczelnego, aż do swojej rezygnacji w listopadzie tego samego roku.

Autor zbioru opowiadań fantasy Martwe dziwki idą do nieba wydanego przez wydawnictwo SuperNOWA w 2006 roku.

Polscy dziennikarze
Polscy pisarze współcześni
Polscy prozaicy
Urodzeni w 1977